Danaë (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Ze is de dochter van Eurydike en Akrisios, koning van Argos. Ze is de moeder van de halfgod Perseus.

Wanneer een orakel Akrisios voorspelt dat hij door een kleinzoon zal worden vermoord, besluit Akrisios zijn enige dochter Danaë op te sluiten in een bronzen toren tot ze te oud is om nog kinderen te krijgen. Gedurende haar gevangenschap wordt echter Danaë bevrucht door de oppergod Zeus, die in de gedaante van een gouden regen door het tralievenster de toren binnendringt. Er wordt een jongen geboren: Perseus. Zodra de oude koning van het bestaan van een kleinzoon afweet, laat hij Perseus en zijn moeder in een kist opsluiten, die vervolgens in zee geworpen wordt. Maar de houten kist zinkt niet en drijft naar het eiland Seriphos, waar de twee worden bevrijd door de vriendelijke visser Diktys.

Polydektes, de broer van Diktys en koning van het eiland, eist Danaë op en wil haar als zijn vrouw. Daar wil Perseus, die ondertussen al geen klein kind meer is, een stokje voor steken. Hij maakt een afspraak met Polydektes: als Perseus hem het hoofd van Medusa kan geven, mogen hij en zijn moeder gaan. Dit lukt en Perseus en Danae zetten koers naar Larisa waar er op dat moment atletiekspelen bezig zijn.
Perseus neemt deel aan deze spelen, maar weet niet dat Akrisios ook aanwezig is.
Per ongeluk gooit hij de discus verkeerd en deze landt op het hoofd van zijn grootvader.

Zo komt het orakel uit: Perseus vermoordt zijn grootvader Akrisios onopzettelijk tijdens een wedstrijd discuswerpen.

Danaë verbeeld

Stamboom

Vrouw in de Griekse mythologie
Seksueel geweld in mythologie